Ара́ндига (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 50,10 км². Население — 406 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы